Piazza Giulio Cesare a Bari, nel quartiere Picone
 Piazza Giulio Cesare a Palermo